USS Salem ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

  fue un crucero ligero en servicio desde 1908 hasta 1921.
  fue el buque civil Joseph R. Parrott, usado como minador entre 1942 y 1945.
  fue un crucero pesado en activo entre 1949 y 1959, conservado como buque museo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos